

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 8 podstawowych 
 Wierzbno – część miasta Aleksandrów Łódzki
 Stare Wierzbno (dawn. Wierzbno) - dzielnica Konstancina-Jeziorny
 Nowe Wierzbno - dzielnica Konstancina-Jeziorny
 Wierzbno – część miasta Warszawa, w dzielnicy Mokotów
 Wierzbno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Domaniów 
 Wierzbno – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Przytoczna 
 Wierzbno – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza 
 Wierzbno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno 
 Wierzbno – przysiółek wsi Boguchwałów w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Baborów
 Wierzbno – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów 
 Wierzbno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Odolanów 
 Wierzbno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Słupca 
 Wierzbno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Warnice

Inne 
 Wierzbno – historyczna nazwa miasta Werben (Elbe) w Niemczech
 Wierzbno – stacja warszawskiego metra
 Wierzbno – stacja kolejowa w Wierzbnie, w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim
Wierzbno  – stacja kolejowa w Warszawie
 Wierzbno – jezioro, w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim

Linki zewnętrzne